Леле — восточночадский язык, на котором говорят в провинции Танджиле, в департаменте Танджиле-Уэст, южнее города Кело в Чаде.

Лингвистическая характеристика 
В языке леле имеется три тона: высокий, средний и низкий

Система консонантизма выделяется наличием преназализованных mb, nd, ŋb (при отсутствии ŋg), глоттализованных ɓ, ɗ и смычных лабиовелярного ряда кр, gb, ŋb.

В системе времён глагола отмечается противопоставление настояще-прошедшего и двух будущих времён — неопределённого (синтетического) и определённого (аналитического).

Примечания 

Языки Чада
Чадские языки